Cuchi kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Município Cuchi, kommun, Cuando Cubango, 
 Cuchi (vattendrag i Angola), 

Robotskapade Angolaförgreningar